Третья лига Германии по футболу 2014/2015 — 7-й сезон Третьей лиги. Сезон начался 26 июля 2014 года, а последние матчи состоялись 23 мая 2015 года. Из 38 туров в 2014 году было проведено 22, в 2015 году — 16. Победителем лиги стала Арминия из Билефельда, вторую путёвку во Вторую Бундеслигу получил Дуйсбург.

Изменения состава клубов-участников по сравнению с предыдущим сезоном

В Третью лигу 
Вышли из Регионаллиги:
 Зонненхоф Гроссаспах
 Майнц II
 Фортуна (Кёльн)

Выбыли из Второй Бундеслиги:
 Арминия (Билефельд)
 Динамо (Дрезден)
 Энерги Котбус

Из Третьей лиги 
Вышли во Вторую Бундеслигу:
 Дармштадт 98
 РБ Лейпциг
 Хайденхайм

Выбыли в Регионаллигу:
 Ваккер (Бургхаузен)
 Саарбрюккен
 Эльферсберг

Клубы-участники

Представительство земель Германии в Третьей лиге

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Статистика турнира

Бомбардиры 

Примечание:
В скобках указаны голы забитые с пенальти.
Источник: kikcer.de

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 09/08/2014 «Боруссия II» 5:1 «Ян»
 23/09/2014 «Майнц II» 4:0 «Пройссен»
 18/10/2014 «Штутгарт II» 5:1 «Штутгартер Кикерс»
 06/12/2014 «Фортуна» 4:0 «Зонненхоф Гроссаспах»
 13/12/2014 «Веен» 4:0 «Унтерхахинг»
 28/02/2015 «Арминия» 4:0 «Унтерхахинг»
 21/03/2015 «Ганза» 4:0 «Фортуна»
 09/05/2015 «Динамо» 5:1 «Унтерхахинг»
 09/05/2015 «Хольштайн» 4:0 «Фортуна»
 23/05/2015 «Ян» 4:0 «Фортуна»

 Самая крупная победа гостей (+4):
 02/08/2014 «Арминия» 1:5 «Галлешер»
 23/08/2014 «Майнц II» 1:5 «Унтерхахинг»
 27/08/2014 «Унтерхахинг» 0:4 «Галлешер»
 20/12/2014 «Ганза» 0:4 «Хольштайн»
 18/02/2015 «Оснабрюк» 0:4 «Арминия»
 25/04/2015 «Рот-Вайсс» 0:4 «Арминия»

 Самое большое количество забитых мячей (8):
 23/08/2014 «Ян» 4:4 «Ганза»

 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (5):
 02/08/2014 «Арминия» 1:5 «Галлешер»
 09/08/2014 «Боруссия II» 5:1 «Ян»
 23/08/2014 «Майнц II» 1:5 «Унтерхахинг»
 18/10/2014 «Штутгарт II» 5:1 «Штутгартер Кикерс»
 09/05/2015 «Динамо» 5:1 «Унтерхахинг»

 Победная серия (7): «Хольштайн» с 24-го по 30-й тур
 Беспроигрышная серия (15): «Хольштайн» с 22-го по 36-й тур
 Серия ничьих (5): «Штутгартер Кикерс» с 15-го по 19-й тур
 Безвыигрышная серия (12): «Боруссия II» с 5-го по 16-й тур
 Серия поражений (8): «Рот-Вайсс» с 27-го по 34-й тур
 Серия матчей без пропущенных голов (6): «Хольштайн» с 14-го по 19-й тур
 Серия матчей без забитых голов (5): «Ян» с 9-го по 13-й тур

Примечания

Ссылки 
Третья лига на официальном сайте Немецкого футбольного союза

Германия